Puchar Karpat mężczyzn w skokach narciarskich sezon 2014/2015 – 2. edycja Pucharu Karpat mężczyzn, która rozpoczęła się 18 września 2014 roku w Szczyrku, a zakończyła 26 września 2014 roku w Râșnovie. 

Indywidualnie w klasyfikacji generalnej zwyciężył Ștefan Blega, a drużynowo najlepsza była reprezentacja Polski.

W pierwszych zawodach sezonu 2014/2015, rozegranych 18 września 2014 w Szczyrku zwyciężył Polak Dawid Jarząbek, który wyprzedził swojego rodaka – Pawła Guta i Rumuna Roberta Buzescu. W rozegranym dzień później w tym samym miejscu drugim konkursie całe podium zajęli Polacy: ponownie wygrał Dawid Jarząbek, drugą pozycję zajął Dominik Kastelik, a trzecią Paweł Gut.

Drugą arenę zmagań skoczków w ramach Pucharu Karpat w sezonie 2014/2015 był rumuński Râșnov. Podczas pierwszego rozegranego w tej miejscowości wszystkie miejsca na podium zajęli reprezentanci gospodarzy – zwyciężył Ștefan Blega, drugi był Valentin Tatu, a trzeci Robert Buzescu. Drugiego dnia ponownie wszystkie miejsca na podium zajęli Rumuni – wygrał Tatu przed Blegą i Buzescu. W obu konkursach w Rumunii startowali także reprezentanci Japonii i Szwecji, jednak zgodnie z regulaminem nie byli klasyfikowani i startowali poza konkurencją.

Początkowo w sezonie 2014/2015 planowano również rozegrać zimowe konkursy Pucharu Karpat – 21 i 22 stycznia 2015 roku zawodnicy mieli rywalizować w Râșnovie, jednak ostatecznie zdecydowano, że sezon zostanie zakończony 26 września 2014 roku konkursami letnimi w tej samej miejscowości, a powodem takiej decyzji była duża liczba konkursów skoków narciarskich organizowanych w okresie zimowym.

W klasyfikacji generalnej Pucharu Karpat w sezonie 2014/2015 indywidualnie zwyciężył Ștefan Blega, który zdobył 260 punktów. Drugi był Valentin Tatu (228 pkt.), a trzeci Robert Buzescu (225 pkt.). W rywalizacji drużynowej najwięcej punktów zdobyła Polska (1291 pkt.), która wyprzedziła Rumunię (1047 pkt.) i Turcję (236 pkt.).

Kalendarz i wyniki

Statystyki indywidualne

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Sezon 2014/2015 w skokach narciarskich
2015
2014 w polskim sporcie
2014 w Rumunii
Zawody sportowe w Szczyrku